В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Алісію Молік 6-2, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Анна Смашнова (переможниця)
  Ліза Реймонд (1-ше коло)
  Марія Венто-Кабчі (2-ге коло)

 Емі Фрейзер (півфінал)
 Алісія Молік (фінал)
 Магі Серна (чвертьфінал)
 Єлена Костанич (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open